Георг Тома (; 20 августа 1937, Хинтерцартен) — немецкий двоеборец, олимпийский чемпион, чемпион мира. Участник двух Олимпиад.

Карьера 
Георг Тома дебютировал на международной арене в 1958 году на чемпионате мира в финском Лахти, где показал четырнадцатое место на трамплине, а по сумме двоеборье показал шестнадцатый результат.

Наиболее успешным для Георга стала Олимпиада 1960 года в Скво-Вэлли. В соревновании двоеборцев немец выиграл прыжковую часть соревнований, а в лыжной гонке на 15 километров показал пятое время, удержав своё лидерство по сумме двух видов программы. Тома стал первым олимпийским чемпионом по лыжному двоеборью из нескандинавской страны.

В начале 1960-х активно выступал в прыжках на лыжах, в 1960, 1961 и 1963 годах становился чемпионом Германии в этом виде. В сезоне 1961/62 выиграл этап престижного Турне четырёх трамплинов, который проходил в Гармиш-Партенкирхене.

В 1964 году был знаменосцем немецкой Объединённой команды на церемонии открытия Игр в Инсбруке. В соревновании двоеборцев Георг Тома не смог защитить свой титул олимпийского чемпиона даже несмотря на победу в прыжковой части. В гонке на 15 километров он стал только десятым, а по сумме двоеборья завоевал бронзовую медаль, уступив норвежцу Кнутсену и советскому атлету Николаю Киселёву. В том же году был награждён Холменколленской медалью.

В 1966 году на чемпионате мира в Осло Георг Тома завоевал свою единственную медаль чемпионатов мира, став первым в состязании двоеборцев.

После окончания спортивной карьеры работал почтальоном в родном Хинтерцартене. Также работал на немецкой телевидении в качестве спортивного комментатора.

Племянник Георга Тома — Дитер известный прыгун с трамплина, олимпийский чемпион, чемпион мира.

Двоеборцы Германии
Прыгуны с трамплина Германии
Прыгуны с трамплина по алфавиту
Спортсмены нескольких видов спорта
Олимпийские чемпионы по лыжному двоеборью
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1960 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по лыжному двоеборью